Лу́ций Э́лий Ламия́ () — имя нескольких римских политиков:
 Луций Элий Ламия — адвокат Марка Мария Гратидиана, по разным версиям, в 95 или 91 году до н. э.;
 Луций Элий Ламия — плебейский эдил 45 и претор 42 годов до н. э., сын предыдущего;
 Луций Элий Ламия — ординарный консул 3 года, сын предыдущего;
 Луций Элий Ламия — консул-суффект 80 года.